Харингтън може да се отнася за:
 Харингтън, град в Съединените щати
 Дезмънд Харингтън (р. 1976), американски актьор
 Кит Харингтън (р. 1986), английски актьор